37-й чемпионат Европы по баскетболу проходил с 31 августа по 18 сентября 2011 года в шести городах Литвы. В финальной стадии впервые приняли участие 24 национальные сборные. По результатам турнира определились две команды-участницы Олимпийского турнира по баскетболу в Лондоне, а также четыре команды от Европы, которые примут участие в отборочных играх к Олимпиаде.

Стадионы 

Матчи предварительного раунда проводились в Алитусе, Клайпеде, Шяуляе и Паневежисе. Основной раунд проходил в столице Литвы Вильнюсе на «Сименс-Арене», а игры плей-офф — в Каунасе на «Жальгирис-Арене».

Команды 

Изначально на чемпионате должны были сыграть 16 команд, однако 5 сентября 2010 года на заседании ФИБА Европа в Стамбуле было решено увеличить число участников чемпионата до 24.

Литва как страна-хозяйка, а также 9 стран-участниц чемпионата мира по баскетболу 2010 квалифицировались на турнир без отбора. 12 команд отобрались через квалификационный раунд 2 — 29 августа 2010 года (изначально 5 лучших команд; ещё 7 были допущены после решения увеличить число участников). Последние две путёвки были разыграны в дополнительном квалификационном раунде 9 — 24 августа 2011 года. В итоге на турнир попали 14 из 15 сборных, участвовавших в отборе.

Участники

Жеребьёвка 
Жеребьёвка команд прошла 30 января 2011 года в Национальном драматическом театре Литвы в Вильнюсе. Команды были разделены на 4 группы по 6 сборных в каждой. Церемонию вели Юргита Юркуте и Витаутас Румшас, мячи из корзин доставали легендарные баскетболисты, неоднократные призёры чемпионатов Европы, мира и Олимпийских игр Стасис Стонкус, Модестас Паулаускас, Дино Менегин, Сергеюс Йовайша, Александр Волков и Арвидас Сабонис.

Составы

Предварительный раунд

Группа A 

Все матчи прошли на Цидо-Арене, Паневежис

Группа B

Группа C

Группа D

Основной раунд

Группа E

Группа F

Плей-офф

Итоговое положение

Составы сборных — призёров чемпионата

MVP чемпионата — самый ценный игрок 
Самым полезным игроком континентального первенства признан защитник сборной Испании Хуан Карлос Наварро

Символическая сборная турнира 
  Тони Паркер
  Бо Маккалебб
  Хуан Карлос Наварро
  Андрей Кириленко
  Пау Газоль

Статистические лидеры

Игрок за турнир 

Очки

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Минуты

Игрок за игру

Сборная за турнир 

Забитые очки 

Пропущенные очки 

Подборы

Передачи

Перехваты

Блок-шоты

Сборная за игру

Броадкастеры

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт на сайте ФИБА-Европы
 Официальный сайт турнира
 Места боевой славы 

 
2011 год в баскетболе
Август 2011 года
Сентябрь 2011 года
Чемпионаты Европы в Литве
Спорт в Литве в 2011 году
Международные соревнования по баскетболу в Литве